Воловский район — муниципальные образования и административные единицы в России:

 Воловский район (Липецкая область)
 Воловский район (Тульская область)